

Geografia

Francia 
 Buchen – antico nome tedesco di Féy, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Germania 
 Buchen o Buchen (Odenwald) – città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Circondario di Buchen – ex circondario con capoluogo Buchen
 Buchen – frazione di Reichshof, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Buchen – ex comune ora frazione di Siegen, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Repubblica Ceca 
 Buchen – antico nome tedesco di Buk, comune nel distretto di Prachatice (Boemia Meridionale)
 Buchen – antico nome tedesco di Buk, comune nel distretto di Přerov (Olomouc)
 Buchen – antico nome tedesco di Buk, frazione della città di Jindřichův Hradec nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)
 Buchen – antico nome tedesco di Buková, comune nel distretto di Plzeň-jih (Plzeň)
 Buchen – antico nome tedesco di Bukovník, comune nel distretto di Klatovy (Plzeň)

Svizzera 
 Buchen o Buchen im Prättigau – ex comune ora frazione di Luzein, comune nella regione Prettigovia/Davos (Canton Grigioni)
 Horrenbach-Buchen – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Pagine correlate 
 Büchen – comune tedesco nel circondario del ducato di Lauenburg (Schleswig-Holstein)